Creazione – in teologia, atto con cui Dio o più divinità o esseri celesti danno origine alle cose dal nulla; la Creazione per antonomasia è la creazione dell'universo (vedi le voci Cosmogonia, Mito della creazione)
 Creazione – intesa come il risultato della creazione
 Creazione – oggetto di creatività in senso artistico

Altro
 Creazione – romanzo di Gore Vidal
 La Creazione – oratorio del compositore Franz Joseph Haydn
 Creazione di Adamo – affresco di Michelangelo Buonarroti nella volta della Cappella Sistina
 Creazione – tarsia del coro della basilica di santa Maria Maggiore in Bergamo

Altri progetti